

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martin, N“ beginnt.

Martin, N 



Martin, Na 
 Martin, Nan (1927–2010), US-amerikanische Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin

Martin, Ne 
 Martin, Neil (* 1972), britischer Mathematiker und Motorsportstratege

Martin, Ni 
 Martin, Nick (* 1982), US-amerikanischer Rockmusiker
 Martin, Nicolas (* 1989), französischer Nordischer Kombinierer
 Martin, Nicolaus (1780–1869), deutscher Pulverfabrikant und Politiker

Martin, No 
 Martin, Noah (1801–1863), US-amerikanischer Politiker
 Martin, Noël (1959–2020), jamaikanisch-britischer Bauunternehmer, Opfer rechter Gewalt in Deutschland
 Martin, Norbert (1936–2020), deutscher Soziologe